Příjmení Rada nosí více významných osobností:

 Filip Rada (* 1984) – český fotbalista
 Jana Radová (* 1981) – česká politička a právnička
 Jiří Rada (1929–2011) – český výtvarník
 Karel Rada (* 1971) – český fotbalista
 Lucie Radová (* 1985) – česká novinářka a cestovatelka.
 Marian Rada – rumunský fotbalista
 Michael Rada (* 1971) – poradce pro průmyslovou upcyklaci
 Miroslav Rada (rozcestník) – více osob
 Petr Rada – více různých osobností, viz rozcestník
 Pravoslav Rada (1923–2011) – český sochař, keramik a pedagog
 Svatopluk Rada (1903–1952) – báňský profesionál, důlní manažer a tajný agent
 Tomáš Rada (* 1983) – český fotbalista
 Václav Rada (* 1968) – český fotbalista
 Vlastimil Rada (1895–1962) – český grafik, malíř, ilustrátor a pedagog
 Zdeněk Rada – více různých osobností, viz rozcestník

Externí odkazy